La saison 1955-1956 de la Ligue d'Alger de Football Association, débuta le  et se conclut le . Il s'agit de la  des championnats de cette ligue qui vit les consécrations du Groupement Sportif Orléansville en Division Honneur, de l'Olympique Hussein-Dey en Promotion Honneur, de l'Association Sportive Montpensier-Berre en Première Division, du Sporting Club Duperre en Deuxième Division et de l'Entente Sportive Franco Musulmane Burdeau en Troisième Division.

Calendriers de la saison en Ligue d'Alger

Calendrier général de la saison 
 Calendrier général de la Ligue d'Alger de Football Association pour la saison 1955-1956:

Calendrier de la Division Honneur 
 Clubs de la Division Honneur:
La Division Honneur représente le plus haut niveau de la Ligue d'Alger de Football Association, l'équivalent de l'élite pour cette ligue. Elle est constituée de douze clubs qui s'affrontent à la fois pour le titre de "Champion de la Division Honneur" et celui de "Champion d'Alger", puisqu'il s'agit du plus haut degré.

Les clubs qui la constituent sont :

L'ASB: Association Sportive Boufarik.
L'ASSE: Association sportive saint-eugénoise.
Le FCB: Football Club de Blida.
Le GSA: Gallia Sports Alger.
Le GSO: Groupement Sportif Orléansville.
Le MCA: Mouloudia Club Alger.
L'OM: Olympique Marengo.
Le RSA: Red Star Algérois.
Le RUA: Racing Universitaire d'Alger.
Le SCUEB: Sporting Club Universitaire El-Biar.
Le SG: Stade Guyotville.
L'USMB: Union Sportive Musulmane Blida.

 Calendrier de la Ligue d'Alger pour la Division Honneur:

Calendrier de la Division Promotion Honneur 
 Clubs de la Division Promotion Honneur:

Les clubs qui la constituent sont :

L'RCMC: Racing Club Maison-Carrée.
L'USMM: Union sportive musulmane de Marengo.
L'OHD: Olympique Hussein-Dey.
L'ASPTT: Association Sportive Postes Télégraphes Téléphones Alger.
L'JSEB: Jeunesse sportive d'El Biar.
L'JSK: Jeunesse sportive de Kabylie.
L'OTO: Olympique de Tizi-Ouzou.
L'WRB: Widad Riadhi Belcourt.
L'RCK: Raed Chabab Kouba.
L'OMSE: Olympique Musulman Saint-Eugène.
L'OCBOF: Olympique Campenon-Bernard Oued-Fodda.
L'NAHD: Nasr Athlétique d'Hussein Dey.

 Calendrier de la Ligue d'Alger pour la Promotion Honneur:

Calendriers de la Première Division 

 Calendrier 1 div. Groupe I: Calendrier 1 div. Groupe II Calendrier 1 div. Groupe III:

Calendriers de la Deuxième Division 

 Calendrier  div. Groupe I

 Calendrier  div. Groupe II

 Calendrier  div. Groupe III: Calendrier  div. Groupe IV Calendriers de la Troisième Division 

 Calendrier  div. Groupe I:

 Calendrier  div. Groupe II: Calendrier  div. Groupe III:

 Calendrier  div. Groupe IV: Calendriers des championnats corporatifs 

 Calendrier 1 div. Corporatif Calendrier  div. Corporatif Résultats finaux 

 Palmarès de la Division Honneur 
Classement après  journée; les 2 clubs musulmans Mouloudia d'Alger et USM Blida ayant cessé toute activité.
Le 11 mars 1956, le Mouloudia décida d'arrêter toute participation aux compétitions sportives à la suite des incidents qui ont émaillé pendant et après le match nul obtenu contre l'AS Saint Eugène ( journée), le jour même, au stade de St-Eugène en ébullition. La partie terminée, une bagarre éclate entre supporters des deux équipes et un envahissement du terrain s’est ensuivi.

Classement final

 Palmarès de la Promotion Honneur 

 Palmarès de la Première Division 

 Classement 1 div. Groupe I Classement 1 div. Groupe II Classement 1 div. Groupe III Résultats Barrages de la 1 div. Classement Général de la 1 div. Palmarès de la Deuxième Division 

 Classement  div. Groupe I Classement  div. Groupe II Classement  div. Groupe III Classement  div. Groupe IV Résultats Barrages de la  div. Classement Général de la  div. Palmarès de la Troisième Division 

 Classement  div. Groupe I Classement  div. Groupe II Classement  div. Groupe III Classement  div. Groupe IV Résultats Barrages de la  div. Classement Général de la  div. Palmarès des Championnats Corporatifs 

 Classement 1 div. Corporatif Classement  div. Corporatif Coupes départementales 

 Coupe Forconi de football 

 Coupe Milloz de football 

 Compétitions de Jeunes 

 Championnats Juniors 

 Championnats Cadets 

 Championnat Minimes 

 Concours 

 Concours Jeune Footballeur Concours Plus Jeune Footballeur'''

Performances en compétitions africaines

Les clubs en Championnat d'Afrique du Nord

Les clubs en Coupe d'Afrique du Nord

Bilan de la saison

Articles connexes 

 Coupe Forconi de football 1955-1956

 Coupe d'Afrique du Nord de football 1955-1956

 Ligue d'Alger de Football Association

Notes et références 
Références

Notes

Sources

Liens externes 
 Ligue d'Alger sur RSSSF

Ligue d'Alger de Football Association
Algérie
Algérie